Halte (stopplaats)
 Halte (Deurne), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Deurne
 Halte (Weener), een dorpje in Nedersaksen